Чемпионат Дании по шахматам 1940 проходил в Раннерсе с 21-го по 25-го марта.

Таблица

Матч за первое место 
Матч прошёл в Копенгагене с 4 по 6 июля.

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1940
 DM-Omkamp 1940

Чемпионаты Дании по шахматам
1940 год в шахматах